

Ліхнови — гміна в Мальборському повіті Поморського воєводства
 Ліхнови — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Ліхнови — село в гміні Ліхнови Мальборського повіту Поморського воєводства